Antico ist der Familienname folgender Personen:

 Nine Antico (* 1981), französischen Comiczeichnerin 

Il Antico steht für:

 Pier Jacopo Alari Bonacolsi (1460–1528), italienischer Bildhauer und Medailleur